Lophotettix är ett släkte av insekter. Lophotettix ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Torngräshoppor
Lophotettix